Mowgli – bohater książki Rudyarda Kiplinga.
 Mowgli – serial telewizyjny produkcji amerykańskiej z 1998 roku
 Mowgli: Legenda dżungli – amerykański film z 2018 roku